Amerikai Egyesült Államok
Union Church (Alabama)
Union Church (Mississippi)
Union Church (Wisconsin)